Il singolare del torneo di tennis BCR Open Romania 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore José Acasuso che ha battuto in finale Igor' Andreev 6–3, 6–0.

Teste di serie

  Fernando Verdasco (primo turno)
  Florian Mayer (semifinali)
  Albert Costa (primo turno)
  Igor' Andreev (finale)

 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Filippo Volandri (semifinali)
 David Sánchez (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BCR Open Romania 2004
ATP Tour 2004